Dardanus (gènere), gènere de crustacis
 Dardanus (Rameau), òpera de Jean-Philippe Rameau
 Dardanus o Dardà (mitologia), personatge mitològic grec
 Dardanus o Dardà Asclepíades
 Dardanus o Dardà (filòsof)
 Dardanus o Dardà (poeta)